Гульстранд:

 Гульстранд, Альвар — шведский офтальмолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1911 году.
 Гульстранд — кратер на обратной стороне Луны.